«Семейные тайны» — российский драматический телесериал 2001 года, снятый режиссёром Еленой Цыплаковой. В главных ролях снялись Юрий Беляев, Николай Добрынин, Оксана Мысина и Андрей Панин. Исполнительный продюсер проекта — Валерий Тодоровский.

Сюжет 
Вскоре после своего 60-летия глава крупного банка, олигарх Александр Николаевич Ермаков узнаёт, что ему осталось жить совсем немного, пока болезнь съедает его изнутри. Тогда Ермаков решает, что нужно разделить всё, что он заработал между своими четырьмя детьми — старшим сыном Кириллом, дочерью-адвокатом Татьяной, вторым сыном-наркоманом Славой и двухлетним сыном от второго брака. Воспользовавшись слабостью отца, дети буквально начинают войну за каждую долю огромного капитала.

Именно в этот момент происходит череда трагедий — убивают Славу, а затем и молодую жену Александра Николаевича, Катю. Под подозрением находится множество коллег и партнёров Ермакова, включая его собственную дочь Таню, которую вскоре отправляют на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу. Вернувшийся при помощи целительницы Софии к жизни Александр Николаевич полон решимости исправить свои ошибки и собрать осколки того, что когда-то давно было любящей семьёй.

Актёрский состав

Главные роли 
 Юрий Беляев — Александр Николаевич Ермаков, глава «Сервис-банка»
 Николай Добрынин — Кирилл Ермаков, старший сын
 Оксана Мысина — Татьяна Ермакова, дочь Ермакова
 Егор Бероев — Слава Ермаков, младший сын Ермакова
 Андрей Кузичев — Андрей Николаевич Добровольский, молодой муж Ольги
 Марина Могилевская — Ольга Владимировна Ермакова, бывшая жена Кирилла
 Андрей Халимон — Никита Ермаков, сын Кирилла и Ольги
 Сергей Чонишвили — Руслан Деев, возлюбленный Татьяны
 Андрей Панин — Максим Андреевич Савин, управляющий «Сервис-банка»
 Евгения Лютая — Катя Ермакова, молодая жена
 Александр Казаков — Горшков, водитель Ермакова-Старшего
 Наталья Аристова — Нина Деева, жена Руслана

Также снимались

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик: Елена Цыплакова
 Продюсеры: Валерий Тодоровский, Максим Коропцов, Илья Неретин
 Сценаристы: Алёна Званцова, Дмитрий Константинов, Сергей Сергеев, Андрей Самсонов, Вера Фёдорова, Владимир Чеботарев (автор сюжета)
 Оператор-постановщик: Илья Дёмин
 Композитор: Дарин Сысоев

Съёмки 
В 2001 году Елена Цыплакова попробовала себя в жанре сериала, так как найти финансирование для серьёзного самостоятельного проекта оказалось невозможным. Все ситуации, которые играли актеры, разбирались с позиции христианских заповедей, нравственных законов. Как говорила сама Цыплакова: «Для меня самое главное, чего можно достичь посредством кино, — это вызвать у человека чувство покаяния».

Действие сериала происходит в Москве, где и велись основные съёмки.

Музыка 

Музыку к сериалу написал Дарин Сысоев — часть композиций он выложил на своём канале YouTube в августе 2020 года:
 «Титры»
 «Секреты»
 «Семейная»
 «Адажио»
 «София»
 «Звучит тревожная музыка»

Список эпизодов 
Сериал насчитывает 23 эпизода средней продолжительностью 45 минут. Продолжительность последнего эпизода составила 1 час 10 минут.

Примечания 

Телесериалы России 2000-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2001 году
Телесериалы России, завершённые в 2001 году
Телесериалы телеканала Россия-1
Телесериалы на русском языке
Драматические телесериалы России
Фильмы Елены Цыплаковой
Телесериалы, снятые по заказу ВГТРК